

Топонім 

 Анжу — історична область у Франції.
 Анжу — французьке герцогство 1360 р.
 Анжу — графство у середньовічній Франції (VI—XIV ст.).
 Анжу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Анжу — місто в провінції Квебек, Канада.
Названі на честь П. Ф. Анжу

 Анжу — острови в групі Новосибірських, Росія
 Анжу — мис на острові Котельний в групі Новосибірських островів, Росія
 Велика Анжу — річка на острові Фаддеєвському в групі Новосибірських островів, Росія
 Мала Анжу — річка на острові Фаддеєвському в групі Новосибірських островів, Росія
 Анжу-Такар-Сала — річка на острові Фаддеєвському в групі Новосибірських островів, Росія
 Стрілка Анжу — півострів на острові Фаддеєвському в групі Новосибірських островів, Росія

Інше 
 Анжу — різновид європейського сорту груші.
 Анжу — загальна назва цілого ряду королівських династій Європейських монарій:
 Список графів і герцогів Анжуйських
 Династія Гатине-Анжу — французька й англійська королівська родина, Королі Єрусалиму;
 Плантагенети — одна з гілок Анжуйської династії, королі Англії;
 Анжуйська династія Капетингів — гілка роду, що правила в Королівстві Сицилія, Угорському, Польському королівстві та деякий час — в Королівстві Руси.
 Валуа-Анжу або Молодший Анжуйський дім — гілка французького королівського дому Валуа, яка правила у Франції та Неаполітанському королівстві.

Прізвище 
 Анжу Петро Федорович — російський дослідник Арктики